Ode à sainte Cécile peut désigner :
 Hail! Bright Cecilia, une œuvre de Henry Purcell (1692) ;
 Ode for St. Cecilia's Day, une œuvre de Georg Friedrich Haendel (1739).

Voir aussi
 , une œuvre de Benjamin Britten ;
 Cécile de Rome : liste d'œuvres musicales.